Ommerborn steht für:
 Ommerborn, Ortschaft der Stadt Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen

Ommerborn ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Ommerborn (* 1952), deutscher Sinologe